Артём Геннадьевич Дамковский (род. 1 сентября 1983, Бобруйск, Могилёвская область,  Белорусская ССР) — профессиональный боец смешанного стиля из Белоруссии, бывший чемпион M-1 Global в лёгком весе, а также многократный чемпион республики по рукопашному бою и панкратиону, призёр чемпионатов мира по универсальному бою.

Спортивная карьера 
 M-1 Global
 Чемпион M-1 Selection 2010 в дивизионе Восточной Европы
 Первый чемпион в лёгком весе ()

Статистика в профессиональном ММА 

|-
|Поражение
|align=center|24-15
| Александр Матмуратов
|Решением (единогласным)
|ACA 139: Вартанян - Илунга
|21 мая 2022
|align="center"|3
|align="center"|5:00
|Москва, Россия
|
|-
|Поражение
|align=center|24-14
| Венер Галиев
|Сабмишном (удушение ручным треугольником)
|ACA 134: Багов - Кошкин
|17 декабря 2021
|align="center"|3
|align="center"|4:00
|Краснодар, Россия
|
|-
|Победа
|align=center|24-13
| Витезслав Райнох
|Нокаутом (удары) 
|ACA 122: Джонсон - Побережец
|23 апреля 2021
|align="center"|2
|align="center"|1:12
|Минск, Белоруссия
|
|-
|Поражение
|align=center|23-13
| Александр Сарнавский
|Сабмишном (удушение сзади)
|ACA 118: Абдулаев - Вагаев 2
|26 февраля 2021
|align="center"|1
|align="center"|4:55
|Москва, Россия
|
|-
|Поражение
|align=center|23-12
| Рашид Магомедов
|Единогласное решение
|ACA 113: Керефов - Гаджиев
|6 ноября 2020
|align="center"|3
|align="center"|5:00
|Москва, Россия
|
|-
|Победа
|align=center|23-11
| Владимир Канунников
|Единогласное решение
|M-1 Challenge 105: Реттингхауз - Морозов
|19 октября 2019
|align="center"|3
|align="center"|5:00
|Нур-Султан,  Казахстан
|
|-
|Поражение
|align=center|22-11
| Дамир Исмагулов
|Техническим нокаутом (травма руки)
|M-1 Challenge 94 Ismagulov vs. Damkovsky
|15 июня 2018
|align="center"|1
|align="center"|3:53
|Оренбург, Россия
|
|-
|Победа
|align=center|22-10
| Эриван Перейра 
|Единогласное решение
|M-1 Challenge 74 Yusupov vs. Puetz
|18 Февраля 2017
|align="center"|3
|align="center"|5:00
|Санкт-Петербург, Россия
|
|-
|Победа
|align=center|21-10
| Алексей Махно
|Техническим нокаутом (остановка углом)
|M-1 Challenge 72 Kunchenko vs. Abdulaev 2
|18 Ноября 2016
|align="center"|3
|align="center"|1:01
|Москва, Россия
|
|-
|Победа
|align=center|20-10
| Максим Дивнич 
|Нокаутом
|M-1 Challenge 70 Kunchenko vs. Ramon
|10 Сентября 2016
|align="center"|2
|align="center"|0:00
|Сыктывкар, Россия
|
|-
|Поражение
|align=center|19-10
| Александр Бутенко 
|Единогласное решение
|M-1 Challenge 67 - Battle in the Land of Fire
|04 Июня 2016
|align="center"|5
|align="center"|5:00
|Баку, Азербайджан
|
|-
|Победа
|align=center|19-9
| Гейдар Мамедалиев 
|Единогласное решение
|M-1 Challenge 55 - In Memory of Guram Gugenishvili
|21 Февраля 2015
|align="center"|3
|align="center"|5:00
|Тбилиси, Грузия
|
|-
|Победа
|align=center|18-9
| Саид Халилов 
|Единогласное решение
|M-1 Challenge 52 - Battle of Narts
|17 Октября 2014
|align="center"|3
|align="center"|5:00
|Назрань, Россия
|
|-
|Победа
|align=center|17-9
| Зульфикар Усманов 
|Решением
|M-1 Global - M-1 Challenge 46
|14 Марта 2014
|align="center"|3
|align="center"|5:00
|Санкт-Петербург, Россия
|
|-
|Поражение
|align=center|16-9
| Майрбек Тайсумов 
|Сабмишном (удушение сзади)
|M-1 Global - M-1 Challenge 44
|30 Ноября 2013
|align="center"|3
|align="center"|2:25
|Тула, Россия
|
|-
|Победа
|align=center|16-8
| Виктор Куку 
|Единогласное решение
|Draka 12 - Governor's Cup 2013
|10 Мая 2013
|align="center"|3
|align="center"|5:00
|Хабаровск, Россия
|
|-
|Поражение
|align=center|15-8
| Даниэль Вайхель
|удушающий прием
|M-1 Challenge 37
|
|align="center"|2
|align="center"|1:23
|Оренбург, Россия
|
|-
|Победа
|align=center|15-7
| Ивица Трушчек
|Раздельное решение
|M-1 Challenge 35
|
|align="center"|3
|align="center"|5:00
|Санкт-Петербург, Россия
|
|-
|Победа
|align=center|14-7
| Ваидас Валанчиус
|Единогласное решение
|Драка 9
|
|align="center"|3
|align="center"|3:00
|Чита, Россия
|
|-
|Поражение
|align=center|13-7
| Муса Хаманаев
|Единогласное решение
|M-1 Challenge 32
|
|align="center"|3
|align="center"|5:00
|Москва, Россия
|
|-
|Победа
|align=center|13-6
| Хосе Фигероа
|Нокаут (удар)
|M-1 Challenge 30
|9 декабря 2011
|align="center"|1
|align="center"|2:19
|Коста-Меса, США
|
|-
|Победа
|align=center|12-6
| Антун Ратич
|Технический нокаут
|M-1 Challenge 29
|19 ноября 2011
|align="center"|1
|align="center"|
|Уфа, Россия
|
|-
|Поражение
|align=center|11-6
| Юрий Ивлев
|Единогласное решение
|M-1 Ukranian European Battle
|4 июня 2011
|align="center"|3
|align="center"|5:00
|Киев, Украина
|
|-
|Поражение
|align=center|11-5
| Хосе Фигероа
|Технический нокаут
|M-1 Challenge 24
|25 марта 2011
|align="center"|2
|align="center"|2:28
|Норфолк, США
|
|-
|Победа
|align=center|11-4
| Майрбек Тайсумов
|Технический нокаут (остановка боя врачом)
|M-1 Challenge 21
|28 октября 2010
|align="center"|3
|align="center"|2:52
|Санкт-Петербург, Россия
|
|-
|Победа
|align=center|10-4
| Арсен Убайдулаев
|Единогласное решение
|M-1 Selection 2010 — Eastern Europe Finals
|22 июля 2010
|align="center"|3
|align="center"|5:00
|Москва, Россия
|Финал чемпионата Восточной Европы
|-
|Победа
|align=center|9-4
| Арсен Убайдулаев
|Единогласное решение
|M-1 Selection 2010 — Eastern Europe Round 3
|28 мая 2010
|align="center"|3
|align="center"|5:00
|Киев, Украина
|Полуфинал чемпионата Восточной Европы
|-
|Победа
|align=center|8-4
| Шамиль Абдулкеримов
|Единогласное решение
|M-1 Selection 2010 — Eastern Europe Round 1
|26 февраля 2010
|align="center"|3
|align="center"|5:00
|Санкт-Петербург, Россия
|Четвертьфинал чемпионата Восточной Европы
|-
|Победа
|align=center|7-4
| Мартирос Григорян
|Технический нокаут
|ProFC — Union Nation Cup 4
|19 декабря 2009
|align="center"|1
|align="center"|4:50
|Ростов-на-Дону, Россия
|
|-
|Поражение
|align=center|6-4
| Сергей Голяев
|Раздельное решение судей
|BUSHIDO FC — Legends
|28 ноября 2009
|align="center"|3
|align="center"|5:00
|Санкт-Петербург, Россия
|Финал чемпионата мира
|-
|Победа
|align=center|6-3
| Хироюки Абэ
|Единогласное решение
|BUSHIDO FC — Legends
|28 ноября 2009
|align="center"|2
|align="center"|5:00
|Санкт-Петербург, Россия
|Полуфинал чемпионата мира
|-
|Поражение
|align=center|5-3
| Маратбек Калабеков
|Удушающий прием
|ProFC — Union Nation Cup 2
|25 сентября 2009
|align="center"|2
|align="center"|4:18
|Ростов-на-Дону, Россия
|
|-
|Победа
|align=center|5-2
| Александр Козырь
|Технический нокаут
|MAKFIGHT — MAKFIGHT vs. Belarus
|23 августа 2009
|align="center"|2
|align="center"|0:00
|Киев, Украина
|
|-
|Победа
|align=center|4-2
| Андрей Резник
|Единогласное решение
|MAXFIGHT — Belarus vs. Ukraine
|15 февраля 2009
|align="center"|2
|align="center"|5:00
|Минск, Белоруссия
|
|-
|Победа
|align=center|3-2
| Дмитрий Белый
|Единогласное решение
|MAXFIGHT 2009
|24 декабря 2008
|align="center"|2
|align="center"|5:00
|Минск, Белоруссия
|
|-
|Поражение
|align=center|2-2
| Михаил Малютин
|Единогласное решение
|M-1 MFC — Battle On The Neva
|21 июля 2007
|align="center"|3
|align="center"|5:00
|Санкт-Петербург, Россия
|
|-
|Победа
|align=center|2-1
| Антон Бестаев
|Tехническим нокаутом (удары)
|GST Grand Prix — Ukraine Flinals
|25 февраля 2007
|align="center"|2
|align="center"|0:00
|Харьков, Украина
|
|-
|Поражение
|align=center|1-1
| Александр Шелудченко
|Удушающий прием
|SHOOTO BELARUS — BUSHIDO
|4 июля 2006
|align="center"|2
|align="center"|0:00
|Минск, Белоруссия
|Финал чемпионата Белоруссии
|-
|Победа
|align=center|1-0
| Владимир Ермолаев
|Удушающий прием
|SHOOTO BELARUS — BUSHIDO
|4 июля 2006
|align="center"|2
|align="center"|0:00
|Минск, Белоруссия
|Полуфинал чемпионата Белоруссии
|-
|}

Примечания

Ссылки 
 
 

Чемпионы Белоруссии по панкратиону
Бойцы смешанных единоборств Белоруссии
Чемпионы M-1